Li Xiaopeng, un gymnaste chinois (1981 -).
 Li Xiaopeng, un footballeur et entraineur chinois (1975 -).
 Li Xiaopeng est depuis 2013, gouverneur  de la province de Shanxi.

Référence